Евге́ний Бара́нов: 
 Баранов, Евгений Захарович (1870 — после 1934) — русский историк и литературовед, собиратель фольклора о Москве.
 Баранов, Евгений Павлович (род. 1957) — советский и российский киноактёр, заслуженный артист России.